

Codici 
 TEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Terapo (Papua Nuova Guinea)
 teo – codice ISO 639-3 della lingua teso

Geografia 
 Teo o Teos (Τέως) – antica città greca in Asia Minore (in lingua greca: Τέως) 
 Teo – comune della Galizia (Spagna)

Persone 
 Teo – pseudonimo di Jurij Vaščuk, cantante bielorusso che rappresenta il proprio Stato all'Eurovision Song Contest 2014
 Teo – pseudonimo di Teodosio Losito, cantante e attore italiano

Altro
 Teo – film di regia di Cinzia TH Torrini
 Teo – diminutivo degli antroponimi Matteo e Teodoro